Fremont (keresztnév)
 Amerikai Egyesült Államok
Fremont (Indiana)
Fremont (Iowa)
Fremont (Kalifornia)
Fremont (Michigan)
Fremont (Missouri)
Fremont (Nebraska)
Fremont (New Hampshire)
Fremont (Ohio)
Fremont (Oregon)
Fremont (Utah)
Fremont (Virginia)